PiS ist die Abkürzung für:

 Pionierschule, eine militärische Ausbildungseinrichtung der Bundeswehr in Deutschland
 Prawo i Sprawiedliwość, eine politische Partei in Polen